Ниньбинь может означать:

 Ниньбинь — провинция Вьетнама.
 Ниньбинь — город, центр провинции Ниньбинь.
 Ниньбинь — футбольный клуб, носящий название провинции.